Дави́д Гавру́шевич Аванеся́н (род. 15 августа 1988, с. Табынское, Башкортостан, Россия) — российский боксёр-профессионал, армянского происхождения, выступающий в первой полусредней, в полусредней и в первой средней весовых категориях.
Среди профессионалов бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2016—2017), временный чемпион мира по версии WBA (2015—2016), чемпион Европы по версии EBU (2019—2022), и чемпиона по версии WBC Baltic (2013—2015) в полусреднем весе.

Биография 
Давид Аванесян родился 15 августа 1988 года в селе Табынское, в Башкортостане, в России.
Он имеет армянское происхождение.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Давид дебютировал 12 июня 2009 года в 1-м полусреднем весе, тогда в Сочи (Россия) единогласным решением судей (счёт: 40-36, 40-37 — дважды) победив соотечественника Вазгена Агаджаняна .

7 ноября 2015 года выиграл бой, победив венесуэльского боксёра Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

7 ноября 2016 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила Давида Аванесяна обладателем пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе (до этого он владел титулом временного чемпиона мира по версии WBA). Обладателем данного пояса до этого момента был Кит Турман, который соответственно был повышен до супер-чемпиона мира по версии WBA Super.

2 октября 2021 года на Уэмбли Арена в Лондоне (Великобритания) досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победил опытного британца Лиама Тейлора , в 4-й раз защитив титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе.
И после этого боя подписал долгосрочный контракт с известным британским промоутером .

19 марта 2022 года в Лондоне (Великобритания) досрочно техническим нокаутом в 1-м раунде победил ранее небитого финского боксёра Оскари Метца , и защитил титул чемпиона Европы по версии EBU (5-я защита Аванесяна) в полусреднем весе.

В октябре 2022 года стало известно, что Аванесян подписал контракт на бой 10 декабря 2022 года за титул чемпиона мира по версии WBO (6-я защита Кроуфорда) в полусреднем весе со знаменитым небитым американцем Теренсом Кроуфордом (38-0).
После чего он отказался от титула чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе и соответственно от запланированной на 19 ноября шестой защиты этого титула против обязательного претендента на этот титул небитого боксёра из Испании Йона Мигеса (17-0).

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в полусреднем весе
 Российские чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 
 Давид Аванесян — страница на сайте vRINGe.com
 Давид Аванесян — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru
 Давид Аванесян — биография и видео боёв на портале LegendaryFighters.ru

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Европейского боксёрского союза